Cohrs ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Cohrs (1911–1996), deutscher evangelischer Theologe
 Alfred Cohrs (1911–1974), deutscher Politiker (FDP)
 Benjamin-Gunnar Cohrs (* 1965), deutscher Dirigent, Kultur-Journalist, Musiker, Musik-Forscher und Publizist
 Cai Cohrs (* 2009), deutscher Schauspieler
 Eberhard Cohrs (1921–1999), deutscher Komiker
 Ferdinand Cohrs (1864–1933), deutscher evangelischer Theologe  
 Heino Cohrs (1923–2010), deutscher Schauspieler
 Heinrich Cohrs (Christoph Heinrich Cohrs, auch Hermann Cohrs; 1850–1914), deutscher Landschaftsmaler
 Heinz Cohrs (1896–nach 1960), deutscher politischer Funktionär und SS-Führer
Klaus-Dieter Cohrs (* 1960), Brigadegeneral der Bundeswehr
 Lars Cohrs (* 1967), deutscher Hörfunkmoderator
 Michael Cohrs (* 1956), US-amerikanischer Bankier und seit 2009 Mitglied des Vorstands der Deutschen Bank
 Paul Cohrs (1897–1977), deutscher Veterinär und Hochschullehrer in Leipzig und Hannover
 Peter Georg Cohrs (1894–1952), deutscher Politiker (DP)
 Udo Cohrs, deutscher Kanute

Siehe auch:
 Cors (Begriffsklärung)
 Coors (Begriffsklärung)
 Coers
 Corso (Begriffsklärung)
 Kors (Begriffsklärung)
 Kohrs (Begriffsklärung)
 Koers (Familienname)